A FIDE Grand Prix 2017 egy kiemelt erősségű sakkversenysorozat a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) szervezésében, amely négy versenyből áll. A versenysorozat a 2018-as sakkvilágbajnokság kvalifikációs versenysorozatának egyik eleme, amelyről az első két helyezett szerezhet kvalifikációt a világbajnokjelöltek versenyére. Ez utóbbi verseny győztese mérkőzhet meg a regnáló világbajnokkal a világbajnoki címért.

A négy verseny összesített pontszáma alapján az azeri Sahrijar Mamedjarov és az orosz Alekszandr Griscsuk vívta ki a jogot, hogy részt vegyen a világbajnokjelöltek versenyén.

A versenysorozat 
A versenysorozat négy versenyből állt, amelyek közül minden résztvevőnek három versenyen kell elindulnia. A versenysorozatra 24 versenyző kap meghívást, akik közül 15-en a korábbi eredményeik alapján szereztek jogot, kilenc versenyző a szervezők és a szponzor szabadkártyájával indulhat. Minden versenyen 18-an játszanak kilenc fordulós svájci rendszerű verseny formájában.

A versenyek helyszíne és időpontja 
A versenyek helyszíne és időpontja a következő:
 2017. február 17−28. Sardzsa Egyesült Arab Emírségek
 2017. május 12–21. Moszkva, Oroszország
 2017. július 6–15. Genf, Svájc
 2017. november 16–25. Palma de Mallorca, Spanyolország

Az eredmények pontozása és a díjazás 
A versenyeken elért helyezésekért előre meghatározott pontszám jár, és ezek összesített eredménye alapján hirdetik ki a győztest és a helyezetteket. Holtverseny esetén a helyezéseknek megfelelő pontokat, illetve díjakat összeadják, és elosztják a holtversenyben végzettek számával. A versenysorozat végeredményét ennek figyelembe vételével a versenyeken összesen szerzett pontok adják.

A verseny díjalapja  euró, amelynek elosztását a táblázat mutatja.

A résztvevők

A kvalifikációt szerzett versenyzők 
A Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) versenyszabályzata szerint 15 versenyző szerzett kvalifikációt, kilenc versenyzőt a szervezők és a szponzoráló cég hívhat meg azok közül, akik legalább 2700 Élő-ponttal rendelkeznek. A visszalépő versenyzők a tartalékokkal, illetve további visszalépés esetén legalább 2700 Élő-ponttal rendelkező versenyzőkkel tölthető fel. A kvalifikációt szerzett versenyzők listájához képest a résztvevők összetétele jelentősen változott, mivel többen visszamondták a részvételt. A végső rajtlistát 2017. február 6-án hozták nyilvánosságra. A táblázatban az egyébként kvalifikációt szerző, de nem induló versenyzők alászínezéssel vannak jelölve.

A verseny lefolyása és szabályai

Az időkontroll 
A versenyeken versenyzőnként 100 perc áll rendelkezésre az első 40 lépés megtételéhez, majd további 50 perc a következő 20 lépésre. Ha ez idő alatt a játszma nem fejeződik be, akkor 15−15 perc további időt kapnak a játszma végleges befejezéséig. A fenti időkhöz az első lépéstől kezdve lépésenként 30 másodperc többletidőt kapnak.

A holtverseny eldöntésének szabályai 
Amennyiben a továbbjutást jelentő két helyen két vagy több versenyző holtversenyben végez, akkor a győztes, illetve a továbbjutók megállapítása, az alábbiak szerint történik: .

A három figyelembe vett versenyen szerzett pontszámok összege;
 A sötét színnel játszott játszmák száma;
 Az elért győzelmek száma;
 A sötéttel elért győzelmek száma;
 Sorsolás.

A versenyek eredményei

Sardzsa, 2017. február 18–27.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 1. verseny, Sardzsa, Egyesült Arab Emírségek, 2017. február 18–27.
!H. !! Versenyző !!Ország!! Élő-p. !! Össz !! TB1 !! TB2 !! TB3 !! GP-pont
|-
|1.||align=left |Alekszandr Griscsuk ||align=left |||2742||5,5||1,5||2,0||0,0||140
|-
|2.||align=left |Maxime Vachier-Lagrave || align=left |||2796||5,5||1,0||2,0||1,0||140
|-
|3.||align=left |Sahrijar Mamedjarov  || align=left |||2766||5,5||0,5||3,0||0,0||140
|-
|4.||align=left |Ting Li-zsen || align=left |||2760||5,0||0,0||2,0||1,0||70
|-
|5.||align=left |Michael Adams || align=left |||2751||5,0||0,0||2,0||0,0||70
|-
|6.||align=left |Dmitrij Jakovenko || align=left |||2709||5,0||0,0||1,0||1,0||70
|-
|7.||align=left |Nakamura Hikaru || align=left |||2785||5,0||0,0||1,0||0,0||70
|-
|8.||align=left |Jan Nyepomnyascsij || align=left |||2749||5,0||0,0||1,0||0,0||70
|-
|9.||align=left |Rapport Richárd || align=left |||2692||4,5||0,0||2,0||1,0||25
|-
|10.||align=left |Pavel Eljanov || align=left |||2759||4,5||0,0||2,0||1,0||25
|-
|11.||align=left |Li Csao || align=left |||2720||4,5||0,0||2,0||0,0||25
|-
|12.||align=left |Francisco Vallejo Pons || align=left |||2709||4,5||0,0||0,0||0,0||25
|-
|13.||align=left |Levon Aronján || align=left |||2785||4,0||0,0||0,0||0,0||7
|-
|14.||align=left |Hou Ji-fan || align=left |||2651||4,0||0,0||0,0||0,0||7
|-
|15.||align=left |Salem Saleh || align=left |||2656||3,5||1,0||1,0||0,0||3
|-
|16.||align=left |Jon Ludvig Hammer || align=left |||2628||3,5||1,0||0,0||0,0||3
|-
|17.||align=left |Jevgenyij Tomasevszkij ||align=left |||2711||3,5||1,0||0,0||0,0||3
|-
|18.||align=left |Alekszandr Rjazancev || align=left |||2671||3,0||0,0||0,0||0,0||1
|}

Moszkva, 2017. május 12–21.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 2. verseny, Moszkva, Oroszország, 2017. május 12–21.
!H. !! Versenyző !!Ország!! Élő-p. !! Össz !! TB1 !! TB2 !! TB3 !! GP-pont
|-
|1.||align=left |Ting Li-zsen ||align=left |||2773||6,0||0,0||3,0||2,0||170
|-
|2.||align=left |Sahrijar Mamedjarov || align=left |||2773||5,5||0,0||2,0||1,0||140
|-
|3.||align=left |Hou Ji-fan  || align=left |||2652||5,0||0||3,0||2,0||713/7
|-
|4.||align=left |Tejmur Radzsabov || align=left |||2710||5,0||0,0||1,0||1,0||713/7
|-
|5.||align=left |Pjotr Szvidler || align=left |||2755||5,0||0,0||1,0||1,0||713/7
|-
|6.||align=left |Alekszandr Griscsuk || align=left |||2750||5,0||0,0||1,0||1,0||713/7
|-
|7.||align=left |Nakamura Hikaru || align=left |||2786||5,0||0,0||1,0||0,0||713/7
|-
|8.||align=left |Maxime Vachier-Lagrave || align=left |||2795||5,0||0,0||1,0||0,0||713/7
|-
|9.||align=left |Anish Giri || align=left |||2785||5,0||0,0||1,0||0,0||713/7
|-
|10.||align=left |Borisz Gelfand || align=left |||2724||4,5||1,5||1,0||0,0||20
|-
|11.||align=left |Jevgenyij Tomasevszkij || align=left |||2696||4,5||1,0||0,0||0,0||20
|-
|12.||align=left |Pendjála Harikrisna || align=left |||2750||4,5||0,5||2,0||1,0||20
|-
|13.||align=left |Jon Ludvig Hammer || align=left |||2621||4,0||0,5||1,0||1,0||7
|-
|14.||align=left |Francisco Vallejo Pons || align=left |||2710||4,0||0,5||0,0||0,0||7
|-
|15.||align=left |Jan Nyepomnyascsij || align=left |||2751||3,5||0,0||2,0||2,0||3
|-
|16.||align=left |Salem Saleh || align=left |||2633||3,5||0,0||1,0||1,0||3
|-
|17.||align=left |Michael Adams ||align=left |||2747||3,5||0,0||1,0||0,0||3
|-
|18.||align=left |Ernyeszto Inarkijev || align=left |||2727||2,5||0,0||0,0||0,0||1
|}

Genf, 2017. július 6–15.
{| class="wikitable" style="text-align:center;"
|+ 3. verseny, Genf, Svájc, 2017. július 6–15.
!H. !! Versenyző !!Ország!! Élő-p. !! Össz !! TB1 !! TB2 !! TB3 !! GP-pont
|-
|1.||align=left |Tejmur Radzsabov || align=left |||2724||6,0|| || || ||170
|-
|rowspan=2|2.||align=left |Alekszandr Griscsuk ||align=left |||2761||5,5|| || || ||125
|-
|align=left |Jan Nyepomnyascsij || align=left |||2742||5,5|| || || ||125
|-
|rowspan=7|4.||align=left |Sahrijar Mamedjarov || align=left |||2800||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Anish Giri || align=left |||2775||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Pjotr Szvidler || align=left |||2749||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Pendjála Harikrisna || align=left |||2737||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Michael Adams ||align=left |||2736||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Li Csao || align=left |||2735||5,0|| || || ||60
|-
|align=left |Alekszandr Rjazancev || align=left |||2654||5,0|| || || ||60
|-
|rowspan=4|11.||align=left |Levon Aronján || align=left |||2809||4,5|| || || ||11
|-
|align=left |Pavel Eljanov||align=left |||2739||4,5|| || || ||11
|-
|align=left |Borisz Gelfand || align=left |||2728||4,5|| || || ||11
|-
|align=left |Dmitrij Jakovenko || align=left |||2703||4,5|| || || ||11
|-
|15.||align=left |Ernyeszto Inarkijev || align=left |||2707||4,0|| || || ||4
|-
|rowspan=2|16.||align=left |Rapport Richárd || align=left |||2694||2,5|| || || ||2,5
|-
|align=left |Hou Ji-fan  || align=left |||2666||2,5|| || || ||2,5
|-
|18.||align=left |Salem Saleh || align=left |||2638||2,0|| || || ||1
|}

Palma de Mallorca 2017
{| class="wikitable"
|+ 4. verseny, Palma de Mallorca, Spanyolország, 2017. november 16–27.
! !! Versenyző !! Ország !!Élő-p. !! Összp. !! Eee. !! Gy !! Ellenf.átl-p.!! Telj. ért. !! Élő-p.vált. !!GP-pont 
|- style="background:#ccffcc;"
|-
|1(1–2)|| align=left | Dmitrij Jakovenko||align=left | ||2721 
|5,5||0,5||2,0||2748||2823||+12,7||155 
|-
|2(1–2)|| align=left | Levon Aronján||align=left | ||2801 
|5,5||0,5||2,0||2742||2821||+2,6||155
|-
|3(3–9)|| align=left | Tejmur Radzsabov||align=left | ||2741
|5,0||0||3,0||2723||2764||+2,6||713/7
|-
|4(3–9)|| align=left | Rapport Richárd||align=left | ||2692 
|5,0||0||2,0||2720||2762||+8,3||713/7
|-
|5(3–9)|| align=left | Jevgenyij Tomasevszkij||align=left | ||2702
|5,0||0||1,0||2755||2791||+10,8||713/7
|-
|6(3–9)|| align=left | Nakamura Hikaru||align=left | ||2780
|5,0||0||1,0||2749||2792||+1,2||713/7
|-
|7(3–9)|| align=left | Pjotr Szvidler||align=left | ||2763
|5,0||0||1,0||2745||2782||+2,1||713/7
|-
|8(3–9)|| align=left | Ting Li-zsen||align=left | ||2774
|5,0||0||1,0||2729||2771||-0,7||713/7
|-
|9(3–9)|| align=left | Pendjála Harikrisna||align=left | ||2738
|5,0||0||1,0||2728||2767||+3,2||713/7
|-
|10(10–12)|| align=left | Ernyeszto Inarkijev||align=left | ||2683 
|4,5||0||2,0||2740||2737||+6,2||20
|-
|11(10–12)|| align=left | Maxime Vachier-Lagrave||align=left | ||2796
|4,5||0||1,0||2741||2741||-6,8||20
|-
|12(10–12)|| align=left | Pavel Eljanov||align=left | ||2707
|4,5||0||1,0||2729||2724||+2,2||20
|-
|13(13–15)|| align=left | Li Csao||align=left | ||2741 
|4,0||1,5||1,0||2700||2656||-10,2||6
|-
|14(13–15)|| align=left | Francisco Vallejo Pons||align=left | ||2705
|4,0||1,0||1,0||2727||2679||-2,8||6
|-
|15(13–15)|| align=left | Anish Giri||align=left | ||2762
|4,0||0,5||1,0||2739||2693||-8,3||6
|-
|16|| align=left | Alekszandr Rjazancev||align=left | ||2651
|3,5||0||0||2725||2640||-1,5||3
|-
|17(17–18)|| align=left | Borisz Gelfand||align=left | ||2719 
|3,0||0,5||1,0||2703||2580||-16,7||11/2
|-
|18(17–18)|| align=left | Jon Ludvig Hammer||align=left | ||2629
|3,0||0,5||0||2712||2586||-4,9||11/2
|}

A Grand Prix végeredménye
A zöld alászínezéssel jelzett versenyzők jutottak be a világbajnokjelöltek versenyébe. Sahrijar Mamedjarov és Alekszandr Griscsuk az itt elért összesített eredménye alapján, míg Ting Li-zsen és Levon Aronján a világkupán elért helyezéseikkwl vívták ki a jogot. Rapport Richárd a 24 versenyző közül a 14. helyen végzett.

Jegyzetek

Források 

Hivatalos weboldal

További információk 

FIDE Grand Prix 2016-17
2017 a sakkban